De Thalattosauridae zijn een familie van uitgestorven thalattosauriërs, een orde van mariene reptielen die leefden in het Trias. De geldigheid van deze familie wordt sterk in twijfel getrokken omdat, volgens de fylogenie die in 2009 door Wu Xiao-Chun en zijn collega's is vastgesteld, de directe voorouders van de familie Claraziidae ook als parafyletisch beschouwd moeten worden.

Beschrijving 
De thalattosauriden zagen eruit als grote hagedissen die meer dan twee meter lang konden worden, waarvan de helft voor de langwerpige en afgeplatte staart. Hoewel ze op hagedissen lijken, is de verwantschap tussen thalattosauriden en andere diapsiden onduidelijk, waarbij de meeste experts ze ergens tussen ichthyosauriërs en archosauriërs plaatsen. Hun naaste verwant is Askeptosaurus , die ook een mariene diapside uit het Trias was.

Classificatie 
Cladogram van Wu Xiao-Chun et al. (2009):
De hier gepresenteerde fylogenie volgt Haaramo (2004)  en Wu et al. (2009):
Cladogram van Zhao Li-Jun et al. (2013):

Fylogenetische analyse, uitgevoerd in 2013 bij het beschrijven van het nieuwe geslacht Concavispina door Zhao Li-Jun en collega's, leverde het volgende cladogram op dat de directe aanhechting van acht geslachten aan de superfamilie Thalattosauroidea laat zien, inclusief diegene die eerder waren in de opgenomen families Thalattosauridae in Claraziidae:

Uitgestorven reptielen